

Aziende 
 Pratesi – storica azienda tessile italiana fondata a Vinci nel 1906
 Consorzio Autolinee Pratesi – gestore del trasporto pubblico locale nella città di Prato e provincia, ed in alcune aree della provincia di Firenze
 Cooperativa Autotrasporti Pratesi – capogruppo della holding di cui fa parte la voce sopracitata

Persone 
 Alessandro Pratesi (1922-2012) – diplomatista, paleografo, storico e latinista italiano
 Enrico Pratesi (1930-2014) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ferdinando Pratesi (1831-1879) – coreografo, mimo e ballerino
 Fulco Pratesi (1934) – giornalista, ambientalista, illustratore e politico italiano, fondatore e presidente onorario del WWF Italia
 Giovanni Pratesi (1963) – geologo e divulgatore scientifico italiano
 Mario Pratesi (1842-1921) – scrittore italiano
 Maurizio Pratesi (1975) – ex cestista finlandese con passaporto italiano
 Ottavio Pratesi (1889-1977) – ciclista su strada italiano
 Piero Pratesi (1925-2000 – giornalista e politico italiano
 Remigio Pratesi – fondatore dell'azienda omonima

Altro 
 Pratesi – famiglia gentilizia italiana
 Pratesi – nati o residenti nella città di Prato